Телеоптик се може односити на:

 Телеоптик (фабрика)
 ФК Телеоптик